Riller ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Riller (1861–1936), deutscher Geiger, Bratischst und Konzertmeister
 Ulrich Riller (* 1965), Geologe, Paläontologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rille